Desaix est le nom de différents articles.

Patronymes 
 Louis Charles Antoine Desaix (1768 - 1800), général français. Tous les homonymes de cette page découlent de ce nom (à l'exception du patronyme suivant) ;
 Louis Jean Desaix (1790-1845), militaire et homme politique, neveu du précédent.

Monuments

Monuments commémoratifs 
Les monuments commémoratifs à Desaix, classés par ordre chronologique de création, sont :
 Fontaine Desaix dite fontaine de la Pyramide à Clermont-Ferrand (1801),
 Cénotaphe du général Desaix à Strasbourg (1802),
 Fontaine Desaix sur la place Dauphine à Paris (1803). Fontaine réinstallée place Jean-Baptiste Laurent, à Riom, et inaugurée le ,
 Tombeau de Desaix au col du Grand-Saint-Bernard, en Suisse (1806),
 Fontaine Desaix, rue du Pré-Madame à Riom (1806),
 Fontaine du Château d'eau (Degeorge), place de la Fédération à Riom (1829),
 Le Général Desaix, statue de place de Jaude à Clermont-Ferrand (1848),
 Fontaine Desaix de style égyptien à Combronde (1849).

Ouvrages de fortification 
 Fort Desaix, fort défendant Colmars ;
 Fort Desaix, fort défendant Strasbourg à Mundolsheim ;
 Fort Desaix, fort défendant Fort-de-France en Martinique.

Lieux

France 
 Square Desaix à Paris ;
 Rue Desaix à Nantes ;
 Rue Desaix à Paris ;
 Boulevard Desaix à Clermont-Ferrand ;
 .

En dehors de France 
 Fort-Desaix, localité près de Wau, au Soudan du Sud où se situe un fort appelé fort Desaix;
 Desaix, ville d'Algérie (aujourd'hui Nador) ;
 Cap Desaix, cap de l'extrême sud-est de l'Australie (aujourd'hui cap Otway).

Navires 
 Desaix (1793), navire de ligne de la marine française, détruit en 1802 ; 
 Desaix, navire de guerre de la seconde guerre mondiale ;
 Classe Desaix, classe de deux contre-torpilleurs de la Marine nationale construite avant la seconde guerre mondiale au chantier naval allemand AG Weser de Brême.

Œuvre 
 Fort-Desaix, tableau du peintre Osbert (1900) au Musée d'Orsay à Paris.

Louis Charles Antoine Desaix